

Июнь 
 3 июня — Кевин Глендалохский, ирландский святой, основатель и первый настоятель монастыря в Глендалохе в графстве Уиклоу.

Ноябрь 
 8 ноября — Адеодат I, Папа Римский (615—617), католический святой.

Дата смерти неизвестна или требует уточнения 
 Кнот-Ахав, правитель майяского царства Канту со столицей в Караколе (599—613).
 Таман-хан, каган Западно-тюркского каганата (604—612).
 Фергус мак Колмайн, король Миде (600—618).
 Шегуй-хан, каган Западно-тюркского каганата (611/612—618).

0618
Умершие в 618 году